Марти́н Пале́рмо (; 7 ноября 1973, Ла-Плата) — аргентинский футболист, нападающий; ныне — тренер. Выступал за сборную Аргентины. Один из лучших нападающих и любимец болельщиков «Боки». Известен под прозвищем El Loco (). Является с 234 голами рекордсменом «Бока Хуниорс» по количеству забитых голов.

Биография 

Палермо начинал профессиональную карьеру в команде родного города «Эстудиантес», в 1997 году он перешёл в «Бока Хуниорс», где добился огромной популярности и больших достижений. Он стал лучшим футболистом Южной Америки 1998 года, в 2000 году его два гола в ворота мадридского «Реала» позволили одержать победу «Боке» в матче за Межконтинентальный кубок. Палермо уже был игроком сборной Аргентины, а годом ранее на Кубке Америки Мартин не сумел в матче со сборной Колумбии реализовать сразу 3 пенальти. Этот результат занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Первая попытка Палермо пришлась в перекладину, во второй раз футболист отправил мяч намного выше перекладины, а в третий раз голкипер принял удар на себя.

Фанаты «Бока Хуниорс» просто боготворили Палермо, не только за его результативность, но и за способность забивать важнейшие голы в ворота принципиальных соперников — клуба «Ривер Плейт». В его карьере было два периода, когда из-за травм он долго не мог играть в футбол — с ноября 1999 по май 2000 года и с ноября 2001 по январь 2002.

24 февраля 2007 года он забил, возможно, самый феноменальный гол в своей карьере — в ворота «Индепендьенте». Подхватив мяч со своей половины поля, он продвинулся вперёд, нанёс удар и забил гол с расстояния в 61,2 метра. Через две недели он сделал хет-трик в ворота клуба своей молодости — «Эстудиантеса», матч закончился со счётом 3:1, но Палермо не праздновал и не радовался ни одному из голов. В следующем туре, 18 марта, он забил 4 гола в ворота «Химнасии» из Ла-Платы. Матч закончился победой «Боки» 5:1. Ещё в 2007 году ему удалось сделать покер в матче с «Банфилдом» 16 сентября.

4 октября 2009 года Мартин вновь забил неординарный гол: головой с расстояния в 40 метров он поразил ворота клуба «Велес Сарсфилд». Этот результат занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Осенью 2009 года Мартина призвали в сборную Аргентины, за которую он в последний раз играл ещё в прошлом веке. 10 октября в отборочном матче к ЧМ-2010 против Перу Мартин Палермо забил на третьей добавленной минуте решающий гол и принёс своей сборной победу со счётом 2:1. В итоге Аргентина вышла на 4-е место в группе и удержала его благодаря победе над Уругваем. Это обеспечило ей прямой выход на чемпионат мира по футболу в ЮАР.

23 июня 2010 года на чемпионате мира в ЮАР в 3-м матче группы B против сборной Греции Мартин вышел на поле, заменив Диего Милито на 80-й минуте, и через 9 минут сделал счёт 2:0 в пользу своей сборной. Это был первый матч и первый гол для 36-летнего Палермо на чемпионатах мира.

13 декабря 2010 года забил свой 300-й гол в своей карьере в матче против «Химнасии» из Ла-Платы.

8 апреля 2011 года Палермо объявил, что по окончании сезона он завершит карьеру. 4 февраля 2012 года Мартин провёл свой прощальный матч, в котором забил гол, а его команда победила 3:2.

30 сентября 2021 года назначен главным тренером «Альдосиви». Контракт подписан до декабря 2022 года.

Достижения 
Командные
 Эстудиантес
 Чемпион Аргентины во Втором дивизионе: 1994/95
 Бока Хуниорс
 Чемпион Аргентины: Ап. 1998, Кл. 1999, Ап. 2000, Ап. 2005, Кл. 2006
 Победитель Кубка Либертадорес (2): 2000, 2007
 Южноамериканский кубок (2): 2004, 2005
 Рекопа Южной Америки (2): 2005, 2006
 Обладатель Межконтинентального кубка: 2000
Личные
 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины: Апертура 1998 — 20 голов; Клаусура 2007 — 11
 Футболист года в Южной Америке: 1998
 Лучший футболист Межконтинентального Кубка: 2000
 6-й бомбардир аргентинской Лиги за все времена (225 голов)

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 18 мая 2011)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Мартин Палермо в «Боке» 
 Мартин Палермо — талантливейший неудачник?
 Уходящая натура. Мартин Палермо

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Алавес»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Годой-Крус»
Тренеры ФК «Арсенал» Саранди
Тренеры ФК «Унион Эспаньола»
Тренеры ФК «Пачука»
Тренеры ФК «Курико Унидо»
Тренеры ФК «Альдосиви»
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Послы доброй воли ЮНИСЕФ
Почётные граждане Буэнос-Айреса
Почётные граждане Ла-Платы